East Kirk steht für:

 East Kirk (Edinburgh) in Edinburgh, Schottland
 East Kirk (Cromarty) in Ross and Cromarty, Schottland
 East Kirk (Lochcarron) in Ross and Cromarty, Schottland
 East Kirk, anderer Name der St Nicholas Church (Dalkeith) in Dalkeith, Schottland